Identity (identité en anglais) peut faire référence à :

Album 
 Identity, un album du groupe américain 3T
 Identity, un album du groupe britannique Zee formé de Dave Harris et Rick Wright
 Identity, un album de la chanteuse coréenne BoA.

Cinéma 
 Identity, un film américain réalisé par James Mangold.

Télévision 
 Identity, une série télévisée britannique diffusée en 2010.

Autre 
 Identity, un jeu télévisé français diffusé sur TF1.